Confetti steht für:
 eine Schreibweise für Konfetti
 Konfetti (Film), österreichischer Originaltitel des Films von 1938
 Stoffpuppe in der ORF-Sendung, siehe Confetti TiVi #Maskottchen von Confetti TiVi
 Confetti (Film), britischer Film von 2006